

Alpinismo 
 Berliner Hütte –  rifugio alpino nella Zillertal, in Tirolo, Austria
 Bonner Hütte – malga alpina sotto al Corno di Fana, vicino al confine italo-austriaco
 Monte Rosa Hütte – rifugio alpino nel territorio di Zermatt, nel Canton Vallese, Svizzera
 Orestes Hütte – rifugio alpino del Monte Rosa, nelle Alpi Pennine

Architettura 
 Onkel-Toms-Hütte – complesso residenziale di Berlino, nel quartiere di Zehlendorf

Geografia 
 Friedrich-Wilhelms-Hütte – quartiere di Troisdorf, nel Reno-Sieg, Bundesland della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Nossentiner Hütte – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone 
 Axel Hütte – fotografo tedesco
 Rüdiger Hütte – politico tedesco

Altro 
 Onkel Toms Hütte – stazione della metropolitana di Berlino, sulla linea U3